Нуса-Дуа (Nusa Dua) — туристический район на юге острова Бали, в 25 километрах от его столицы Денпасара. Представляет собой восточную оконечность полуострова Букит. Популярное место для туризма, отдыха и занятий кайтсёрфингом. На территорию Нуса-Дуа ограничен доступ транспорта (только три охраняемых въезда), здесь сконцентрировано большое количество отелей высоких категорий и класса «люкс».

В декабре 2007 года в Нуса-Дуа проходила конференция ООН по вопросам изменения климата, а в сентябре 2013 - конкурс красоты Мисс Мира. В ноябре 2022 года здесь пройдёт саммит G-20, который Индонезия принимает впервые.

Пляж Гегер
Пляж Гегер расположен в Савангане, примерно в 3 километрах от южного района Нуса-Дуа. Море преимущественно спокойное, поэтому фермеры выращивают здесь водоросли, а туристы приезжают поплавать.

Удар волны
Местечко под названием «Удар волны» расположено в районе Bali Tourism & Development Corporation (BTDC), здесь большие волны морской воды из Индийского океана постоянно разбиваются о зубчатые известняковые края скалы. Удар волны — это результат сужения скалы ниже скалы, которая направляет всплеск воды высотой до 30 метров от ее основания после сильных течений. Это явление приводит к гигантским всплескам волн, которые могут достигать нескольких метров в высоту. Этот район обеспечивает 240-градусный обзор морского пейзажа, который граничит с ограждениями.

Танджунг-Беноа

К северу от анклава Нуса-Дуа находится полуостров Танджунг-Беноа, который включает в себя более дешевые отели, а также деревню Беноа. Это многоконфессиональный район, он включает в себя мечеть и китайские и индуистские храмы, расположенные рядом друг с другом. Большая часть песка на пляже была размыта в результате добычи строительных материалов на близлежащем коралловом рифе.

Порт Беноа, расположенный там, раньше предназначался для яхт и небольших судов. В декабре 2012 года он стал перевалочным пунктом международного терминала круиза Беноа, служа одновременно пунктом посадки и высадки круизных пассажиров. Туристы могут прибыть или покинуть порт Беноа либо самолетом, либо круизным судном.

26 декабря 2012 года губернатор Бали подписал разрешение на использование, развитие и управление районом залива Беноа. 838 гектаров, отвоеванных компанией PT Tirta Wahana Bali International, будут использованы для роскошных туристических объектов, таких как отели, виллы, апартаменты, международная больница и развлекательные центры, такие как тематический парк Диснейленд.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

География Бали
Курорты Индонезии